«Приготовьте ваши носовые платки» (), встречается также вариант перевода «Пригото́вьте носовы́е платки́»  — фильм режиссёра Бертрана Блие, вышедший в 1978 году. В 1979 году фильм получил премию «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке, премию «Сезар» за лучшую музыку и был номинирован на премию «Золотой глобус» за лучший зарубежный фильм.

Сюжет 

Рауль, который очень любит свою жену Соланж, обеспокоен её депрессией и частыми недомоганиями. Думая, что дело в нём, он предлагает ей начать роман с другим мужчиной, которым случайно оказывается обедавший в том же кафе Стефан. Тот шокирован этим предложением и поначалу отказывается, однако из дальнейшего общения с Раулем узнаёт, что, по-видимому, единственным исцелением для Соланж станет беременность. Поскольку Раулю не удалось достичь этой цели, тот предлагает Стефану попытать счастья.

В ролях 
 Жерар Депардьё — Рауль
 Кароль Лор — Соланж
 Патрик Девер — Стефан
 Мишель Серро — Сосед
 Ритон Либман — Кристиан Белой
 Жан Ружери — Месьё Белой
 Элеонора Хирт — Мадам Белой

Примечания 

Фильмы-мелодрамы Бельгии
Фильмы-мелодрамы Франции
Фильмы-драмы Франции
Фильмы-драмы Бельгии
Кинокомедии Франции
Кинокомедии Бельгии
Кинокомедии 1978 года
Фильмы Бертрана Блие
Фильмы Франции 1978 года
Фильмы Бельгии 1978 года
Молодёжные фильмы